José Ángel Pérez puede referirse a:

 José Ángel Pérez Cebrián "Pepín" (1975-), futbolista español;
 José Ángel Pérez-Nievas (1930-2008), político español.